Eurion steht für:

 seitlicher Endpunkt der größten Schädelbreite, siehe Kraniometrie #Messpunkte
 EURion-Konstellation, ein Muster auf Banknoten